De Grote Raad van Thurgau (Duits: Grosse Rat), is het kantonsparlement van het kanton Thurgau. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 130 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 15 april 2012 plaats.

Samenstelling Grote Raad

De samenstelling van de Grote Raad na de verkiezingen van 2000, 2004, 2008 en 2012 ziet er als volgt uit:

Zie ook
 Regeringsraad van Thurgau
 Kantonsparlement
 Grote Raad (Zwitserland)

Externe links
 Website van de Grote Raad (in het Duits)
 Website verkiezingsuitslagen 2000, 2004 (in het Duits)

Thurgau
Thurgau